O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) é a segunda instância do Poder judiciário, em sua competência eleitoral, no estado brasileiro do Pará.

Histórico 
O TRE-PA foi instalado em 6 de junho de 1945.

Ver também 
 Tribunal de Justiça do Estado do Pará
 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região
 Tribunal Superior Eleitoral
 Supremo Tribunal Federal

Ligações externas 
 Tribunal Regional Eleitoral do Pará
 Tribunal Superior Eleitoral
 Portal da Justiça Eleitoral

Tribunais do Brasil
Justiça Eleitoral do Brasil
Tribunais eleitorais